Olympos (Όλυμπος) je řecký název pohoří Olymp v Řecku. V řecké mytologii je považovaný za sídlo bohů. Název byl přenesen i na jiné útvary.

Sídlo 
 Olympos – obecní jednotka, komunita  a vesnice na ostrově Karpathos.

Hory 
 Olympos – nejvyšší hora ostrova Kypr.
 Olympos – hora v oblasti Paflagonia v Malé Asii v Turecku

Související články 
 Olymp – pohoří v Řecku
 Olympus Mons – sopka na planetě Mars
 Olympus (rozcestník)